Kushner [kušner] je příjmení více osobností:

 Burton J. Kushner – oftalmolog
 Boris Kushner – matematik, básník a esejista
 Charles Kushner – americký realitní magnát 
 Dave Kushner (* 1965) – americký kytarista
 Harold Kushner (* 1935) – konzervativní rabín a spisovatel
 Harold J. Kushner – profesor aplikované matematiky na Brown University
 Howard I. Kushner (* 1943) – americký historik medicíny 
 Jared Kushner – realitní magnát, syn Charlese 
 Lawrence Kushner (* 1943) – americký reformní rabín
 Tony Kushner – americký dramatik
 Alexandr Kushner – ruský básník

Ruská příjmení